Suriname
 Kommunistische Partij van Suriname
 Korps Politie Suriname
Overig
 Konsekwente Progressieve Spelling - een spelling uit de jaren 60 van de 20e eeuw
 Kommunistische Partei Saar
 Communistische Partij van Zwitserland - Kommunistische Partei der Schweiz
 Korean Physical Society
 Kring van Pensioen-Specialisten